Un écouvillon est une sorte de brosse cylindrique.
 En musique, un écouvillon est un accessoire servant à éponger la condensation d'eau et de salive dans la perce d'un instrument à vent. 
 En embryologie, chez les animaux ovipares, les chromosomes de l'ovocyte sont « en écouvillon » dans la vésicule germinale, avec des boucles d'ADN formant comme les poils d'une brosse autour de l'axe.
 L'opération Ouragan / Écouvillon fut lancée le , conjointement par les armées françaises et espagnoles, pour écraser l'Armée de Libération du Sud active dans le Sahara espagnol après la proclamation de l'indépendance du Maroc.